Авенель () — власна назва французького походження.

Прізвище 
 Дені Луї Марсіаль Авенель (1783—1875) — французький журналіст і бібліотекар паризької Бібліотеки Святої Женев'єви.
 Жорж Авенель (1828—1876) — французький історик, молодший брат письменника Поля Авенеля.
 Жорж Д'Авенель (Georges d'Avenel; 1855—1939) — французький історик.
 Поль Авенель (1823—1902) — французький письменник, старший брат історика Жоржа Авенеля.

Топонім 
 Авенель — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор.